Hydrocotyle tabularis är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Hydrocotyle tabularis ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
tabularis